Oelkers ist der Familienname folgender Personen: 

 Claire Oelkers (* 1985), deutsche Musikerin und Schauspielerin
 Johann Oelkers (1849–1912), deutscher Werftbesitzer
 Julius Oelkers (1882–1963), deutscher Forstwissenschaftler
 Jürgen Oelkers (* 1947), deutscher Erziehungswissenschaftler 
 Olga Oelkers (1887–1969), deutsche Fechterin
 Theodor Oelckers (1816–1869), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Victor Oelkers (1881–1958), deutscher Politiker (DP), MdL
 Wolfgang Oelkers (* 1936), deutscher Mediziner

Siehe auch:

 Oehlkers
 Oelker